Ленинское () — посёлок в Нововоронцовском районе Херсонской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 10 человек. Почтовый индекс — 74213. Телефонный код — 5533. Код КОАТУУ — 6524182502.

Ссылки 
 Ленинское на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Нововоронцовского района
Населённые пункты, названные в честь Владимира Ленина
Появились в 1923 году на Украине
XX век в Херсонской области